Резиденц-оркестр:

 Резиденц-оркестр () — нидерландский оркестр
 Резиденц-оркестр () — австрийский оркестр